Chertsey, città inglese 
 Chertsey (Québec), comune del Canada
 Chertsey (Nuova Zelanda), centro abitato della Nuova Zelanda